Amal Clooney (1978-), avocate britannique, épouse de George Clooney ;
George Clooney (né en 1961), acteur et réalisateur américain ;
Villa Clooney
Nick Clooney (né en 1934), présentateur de télévision, père de George ;
Rosemary Clooney (1928-2002), actrice et chanteuse américaine, tante de George ;

Autre 
Clooney 51, cheval champion d'Europe de saut d'obstacles en 2019.

Patronyme anglais